Mary E. White (1926–2018) – australijska paleobotanik i autorka książek
 Mary White (ur. 1944) – irlandzka polityk, członkini Fianna Fáil
 Mary White (ur. 1948) – irlandzka polityk, członkini Zielonych
 Mary White – amerykański film